Понсонби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Понсонби, Артур (1871—1946) — британский политик, писатель и общественный деятель.
 Понсонби, Вир, 9-й граф Бессборо (1880—1956) — генерал-губернатор Канады (1931—1935).
 Понсонби, Генри Фредерик (1825—1895) — британский генерал-майор, личный секретарь королевы Виктории (1870—1895), член Тайного совета.
 Понсонби, Уильям (1772—1815) — британский генерал-майор, герой битвы при Ватерлоо.
 Понсонби, Фредерик Кавендиш (1783—1837) — британский генерал-майор, колониальный губернатор.

См. также 
 Граф Бессборо — наследственный титул семьи Понсонби в ирландской системе пэрства.